Балыклейская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Балыклейская волость (Царёвский уезд) — в составе Астраханской губернии, Царёвский уезд
 Балыклейская волость (Царицынский уезд) — в составе Саратовский губернии, Царицынский уезд
 Балыклейская волость (Кирсановский уезд) — в составе Тамбовской губернии, Кирсановский уезд